C4H4O2 – formula molecolare dell'1,2-diossina
C4H4O2 – formula molecolare dell'1,4-diossina

Formule molecolari